12-я  олимпиада по шахматам состоялась в Москве с 31 августа по 25 сентября 1956 года при участии 34 стран.

Составы команд

Финал «А»

СССР 
Ботвинник, Смыслов, Керес, Бронштейн, Тайманов, Геллер

Югославия 
Глигорич, Матанович, Ивков, Караклаич, Милич, Джурашевич

Венгрия 
Сабо, Барца, Бенко, Силадьи, Бей, Портиш

Аргентина 
Найдорф, Хул. Болбочан, Панно, Пильник, Сангинетти, Векслер

ФРГ 
Унцикер, Шмид, Дарга, Пфайффер, Нипхауз, Тешнер

Болгария 
Падевский, Минев, Коларов, Трингов, Цветков, Милев

Чехословакия 
Филип, Пахман, Шефц, Рейфирж, Альстер, Ежек

Англия 
Голомбек, Пенроуз, Вейд, Милнер-Берри, Кларк, А. Филлипс

Швейцария 
Блау, Бенд, Э. Вальтер, Д. Келлер, Г. Ионер

Дания 
Ларсен, Поульсен, Эй. Педерсен, Ингерслев, А. Нильсен, Й. Эневольдсен

Румыния 
Баланель, Чокылтя, Троянеску, Шоош, Гицеску, Радулеску

Израиль 
Порат, Черняк, Алони, Орен, Добкин, Смильтинер

Финал «B»

Австрия 
Робач, Дюкштейн, Кинцель, Прамесхубер, Локвенц, Бузек

Исландия 
Ф. Олафссон, И. Йоханнссон, Б. Мёллер, Торбергссон, Гисласон, А. Гудмундссон

Швеция 
Штальберг, Стенборг, Шёльд, Г. Баклунд, Йоффе, Юнгквист

Финал «C»

Филиппины 
Бадильес, Кампоманес, К. Бенитес, Кардосо

Саар 
Бенкнер, Лорсон, Вайксельбаумер, Фольц, Бот, Г. Шмидт

Индия 
Сапре, Гупта, Махишкар, Венкатраман

Командные результаты

Полуфиналы 
 Первая группа: 

 Вторая группа: 

 Третья группа: 

 Четвертая группа:

Финал «A»

Финал «B»

Финал «C»

Личные результаты команд-победителей

Лучшие индивидуальные результаты 
 Первая доска — Б. Ларсен (Дания) — 14 из 18
 Вторая доска — А. Дюкштейн (Австрия) — 13 из 17
 Третья доска — П. Керес (СССР) — 9½ из 12
 Четвертая доска — Д. Бронштейн (СССР) — 11 из 13
 Запасной — Р. Сангинетти (Аргентина) — 9 из 11
 Запасной — Е. Геллер (СССР) — 7½ из 10

Литература 
 
 Шахматные олимпиады / Ю. Авербах, Б. Туров. Москва : Физкультура и спорт, 1974.
 
 Всемирные шахматные Олимпиады. 1927—2006 / Ханамирян Г. Ереван: 2006

Ссылки 
 12-я шахматная олимпиада  на сайте OlimpBase.org 
 История шахматной олимпиады (часть четвёртая) 

Шахматные олимпиады
1956 год в шахматах
Август 1956 года
Сентябрь 1956 года
Спорт в России в 1956 году
1956 год в Москве